Серге́й Влади́мирович Тере́нтьев (род. 12 октября 1964, Гаврилов Посад, Ивановская область) — советский и российский рок-музыкант, композитор. Наиболее известен как гитарист групп «Ария», с которой работал с 1995 по 2002 год, и «Кипелов», в которой играл до 2003 года. В настоящее время является лидером группы «Артерия». Имеет неформальное прозвище «Теря». Его рост 196 см.

Биография 
Родился 12 октября 1964 года в городе Гаврилов Посад Ивановской области. Однако долго там не задержался, и до 13 лет пожил в городах Белгороде и Александрове. На гитаре играет с 15 лет. Примерно в этом юном возрасте Сергей увлекся западной музыкой.

В Александрове он окончил 8 классов средней школы и поступил в Богородское художественное училище (Сергиево-Посадский район). Это училище дало Сергею образование художника-оформителя. Совмещая эту профессию с игрой на гитаре, он играет в местных Домах Культуры на танцах.

В 1985 году Сергей поступает в ВКПУ города Владимира на дирижёрско-хоровое отделение, а сразу по окончании — занимает вакансию гитариста в группе «Слайды». Именно с группой «Слайды» связан первый опыт написания песен. Затем Сергей работал в группе «Родмир» (CD «Wilde & Dangerous Girl») и одновременно принимал участие в группе Вячеслава Горбачёва «Новый Завет». В 1992 году был приглашен сессионным гитаристом в группу «Гунеш» для тура по Китаю.

Ария и Кипелов 
В 1994 году с вокалистом Сергеем Задорой на студии АРИЯ Records Терентьев записывал альбом «Up to Thirty». В это время в группе «Ария» после ухода Сергея Маврина стало вакантным место гитариста. Терентьев прошёл пробы и был принят в основной состав. Первое время, из-за его высокого роста (196 см) коллеги попросили Сергея выступать, широко расставляя ноги, чтобы остальные музыканты не казались на его фоне слишком мелкими. С Арией Сергей за восемь лет записал три альбома и стал автором музыки шести песен: «Грязь» (в соавторстве с Кипеловым), «Дьявольский зной», «Кто ты?», «Я не сошёл с ума», «Машина смерти» и хита «Потерянный рай». Примечательно, что 3 из 6 песен не изданы на номерных альбомах.

В 2002 году Сергей Терентьев вместе с Валерием Кипеловым и Александром Манякиным уходит из «Арии» во вновь образованную группу «Кипелов». Он принял участие в записи концертного альбома «Путь наверх» и сингла «Вавилон», где выступил в роли аранжировщика к заглавной песне.

«Артерия» 
Через год Сергей покинул и этот коллектив и вместе с вокалистом группы «Легион» Алексеем Булгаковым создал новую группу «Артерия». Состав «Артерии» часто менялся, через него прошли семь вокалистов и в общей сложности ещё одиннадцать музыкантов. В 2004 году был переиздан сольный альбом Терентьева 1994 года, в новой редакции и под названием «30+3+Infinity». Помимо инструментальной музыки в переиздание вошли три песни — «Звезды легли на дно», «Кто ты» и «Потерянный рай». В 2006 году Сергей принял участие в проекте Маргариты Пушкиной «Margenta» и записал большую часть партий гитары для альбома «Династия посвящённых», выпущенного в 2007 году.

Судебный процесс 
24 мая 2007 года Терентьев стал участником дорожно-транспортного происшествия, сбив насмерть 19-летнюю Татьяну Королёву. 3 сентября 2007 года Савёловский суд города Москвы приговорил музыканта к четырём годам заключения в колонии-поселении, лишению права управления автомобилем на три года и выплате родителям погибшей девушки 1,9 миллионов рублей денежной компенсации. В период заключения Терентьев выступал как продюсер группы «Артерия» и участвовал в студийных записях. Во время отпусков из колонии он несколько раз появлялся на концертах своей группы и группы «Пилигрим» Андрея Ковалёва.

Другая деятельность 
В 2009 году Сергей запустил новый проект GT вместе со своей женой — певицей Натальей «Glossy» Льяновой.

До 2003 года Сергей являлся совладельцем московской студии «R-Sound». Но его компаньон, Сергей Рыбин, недовольный плотным гастрольным графиком группы «Кипелов», вскоре предложил Терентьеву освободить занимаемую должность.

Со студией «Ария-рекордс» в жизни Терентьева связаны два знаменательных события. В 1994 году придя записываться на эту студию, он встретил Дубинина и Холстинина, которые в то время искали гитариста взамен Маврина. После того, как Терентьев безупречно отыграл несколько песен, его взяли в группу, кроме того, в его ведении находилась студия (в роли директора и звукорежиссёра) и репетиционная база на ней. Спустя два года, в 1996 году, он познакомился здесь с Натальей «Glossy» Льяновой, пришедшей озвучивать образовательный курс для детей, которая впоследствии стала его женой.

Дискография 
Сергей участвовал во всех релизах своего коллектива «Артерия». 

 Ниже приведён список музыкальных релизов, в записи которых принял участие Сергей Терентьев, помимо «Артерии»

 В составе группы «Rodmir»
  — «Wild & Dangerous Girl»

 Сольные релизы
  — «Up to 30»
  — «30+3+Infinity»

 В составе группы «Ария»
  — «Ночь короче дня»
  — «Сделано в России»
  — «Генератор зла»
  — «Tribute to Harley-Davidson»
  — «2000 и одна ночь»
  — «Потерянный рай»
  — «Tribute to Harley-Davidson II»
  — «Дальнобойщики-2»
  — «Химера»
  — «Штиль»
  — «В поисках новой жертвы»
  — «Легенды русского рока — 2»
  — «Беспечный ангел»
  — «30 (1985—2015)»
  — «30 лет! Юбилейный концерт»

 В составе группы «Hellraiser»
  — «03»

 В составе группы «Кипелов»
  — «Путь наверх»
  — «Вавилон»
  — «X лет. Крокус Сити Холл»

 Совместно с группой «R.D.»
  — «Карусель эпох»

 Совместно с проектом «Margenta»
  — «Династия посвящённых»
  — «Цветок майорана»

 Совместно с проектом «GlossyTeria»
  — «GlossyTeria»
  — «Точка невозврата»

 Совместно с Игорем Куприяновым
  — «50:35»

 Совместно с группой «Виконт»
  — «Не покоряйся судьбе!»
  — «Арийская Русь / Часть 2»

 Совместно с группой «Алексеевская площадь»
  — «Всё повторится вновь»

Видеография 

 В составе группы «Ария»
  — «Возьми моё сердце» (видеоклип)
  — «Сделано в России» (видеоальбом)
  — «Отшельник» (видеоклип)
  — «Грязь» (видеоклип)
  — «Беспечный ангел» (видеоклип)
  — «Потерянный рай» (видеоклип)
  — «Штиль» (с Удо Диркшнайдером) (видеоклип)
  — «Осколок льда» (видеоклип)
  — «30 лет! Юбилейный концерт» (видеоальбом)

 В составе группы «Кипелов»
  — «Путь наверх» (видеоальбом)
  — «Я свободен!» (видеоклип)
  — «X лет. Крокус Сити Холл» (видеоальбом)

 Совместно с Игорем Куприяновым
  — «50:35» (видеоальбом)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Артерия
 Онлайн-уроки для гитаристов, которые ведет Сергей Терентьев
 Сайт проекта GT (Glossy-Teria)
 Онлайн-конференция с Сергеем Терентьевым на сайте Master’s Land
 

Гитаристы России
Музыканты группы «Ария»
Музыканты группы «Кипелов»
Музыканты группы «Артерия»